

Жеребьёвка 
Список команд, которые сыграли в этом раунде (место сборной команды в рейтинге УЕФА указано по состоянию на 14 октября 2015 года):

Жеребьёвка прошла 18 октября в Ньоне. По её итогам были определены четыре пары участников:
Первые матчи прошли 12, 13 и 14 ноября, ответные — 15, 16 и 17 ноября

Матчи 
Восемь матчей были проведены за шесть дней, первые матчи — 12-14 ноября, а ответные матчи — 15-17 ноября. Начало матчей — в 18:00 или в 20:45 CET. Местное время матчей указано в скобках.

 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Наказания 
В стыковых матчах игрок пропускает следующий матч, получив:
 Красную карточку. Для серьёзных нарушений с красной карточкой дисквалификация может быть продлена более чем на 1 матч.
 Три жёлтые карточки в трех разных матчах, а также после пятой и каждой последующей.
В стыковых матчах действуют предупреждения и дисквалификации, полученные ранее по ходу отборочных матчей. 
В финальную часть турнира (собственно, Евро-2016) предупреждения и дисквалификации отборочных и стыковых матчей не переходят.
Следующие дисквалификации имели силу перед стыковыми матчами:

Примечания

Ссылки 
 ЕВРО-2016 отборочные стыковые матчи

Европейский футбол в сезоне 2014/2015
Чемпионат Европы по футболу 2016